Jesus Price Supastar другий сольний альбом американського репера Sean Price, випущеного 30 Січня, 2007, на Duck Down Records. Музику до альбому написали 9th Wonder, Khrysis, Illmind, Tommy Tee, Moss і P.F. Cuttin. Гостями на альбомі є учасники Boot Camp Clik такі як Buckshot, Steele і Rock, також Rustee Juxx, Sadat X, Block McCloud, Phonte, Chaundon, і The Loudmouf Choir.

Трек лист

Музичні альбоми 2007
Альбоми Duck Down Records
Альбоми Sean Price